Channa gachua — пресноводная рыба из рода змееголовов. Его могут называть «карликовый змееголов», как и несколько других видов мелких змееголовов. Вид обитает в пресных водоемах южной Азии, где он широко распространен от Ирака до Индонезии. Считается, что это не просто вид, а видовой комплекс, группа из нескольких тесно связанных таксонов с одним названием. Вероятно, на самом деле в нем по крайней мере три-четыре различных вида, и дальнейшие исследования могут дифференцировать их. Несколько видов, таких как Channa harcourtbutleri, были отделены от комплекса в последние десятилетия. Самая восточная популяция C. gachua часто упоминается как отдельный вид C. limbata (с синонимом C. longistomata), в то время как изолированная шри-ланкийская популяция часто упоминается как C. kelaartii.

Внешний вид и строение 
Максимальная длина тела 28,8 см, но большинство особей намного меньше. Питается мелкой рыбой, насекомыми и ракообразными. Channa gachua проявляет заботу о потомстве — самец инкубирует икринки во рту, также позволяя скрываться там от опасности малькам на ранней стадии развития. Самцы имеют более вытянутые спинной и анальный плавники, чем самки, а также окрашены более ярко.

Распространение 
Вид был зарегистрирован в Иране, Ираке, Афганистане, Пакистане, Непале, Индии, Шри-Ланке, Бангладеш, Бутане Китае, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и Сингапуре. Широко распространенная рыба, встречающаяся в большинстве водно-болотных угодий любого типа. Он может жить в крупных реках или небольших речках и ручьях, в быстро текущих или стоячих водах, а также в искусственный водоемах, таких как каналы. Он также живет на рисовых полях.

Таксономия 
Существует четкое генетическое разделение между западными и восточными популяциями (их ареалы сходятся в Мьянме). Как следствие, некоторые исследователи распознают их как отдельные виды, причем западную форму называют C. gachua, а восточную C. limbata. Изолированная шри-ланкийская популяция также сильно отличается с генетической точки зрения, что побуждает некоторых специалистов признать ее отдельным видом C. kelaartii. Несмотря на глубокий генетический раскол между этими популяциями, морфологически они очень схожи.

Значение для человека 
Эту рыбу ловят для употребления в пищу во многих частях Азии. Это один из нескольких видов змееголовов, известных как карликовые змееголовы, относительно мелкие виды, содержащиеся в любительских аквариумах. Они ценятся за свою привлекательную окраску. Этот вид был изучен для использования и разведения в аквакультуре.

Примечания 

Рыбы Азии
Змееголовые
Животные, описанные в 1822 году